Sovrani del Laos – dal 1353 al 1975
Presidenti del Laos – dal 1975